

Cinema 
Cataclysm – film del 1980 diretto da Phillip Marshak, Tom McGowan e Gregg G. Tallas

Videogiochi
Homeworld: Cataclysm – sequel del videogioco strategico in tempo reale Homeworld
World of Warcraft: Cataclysm – la terza espansione del MMORPG World of Warcraft